Rybarova (f.) oder Rybarov (m.) ist der Familienname der folgenden Personen:

 Jana Rybářová (Schauspielerin) (1936–1957), tschechoslowakische Schauspielerin 
 Jana Rybářová (* 1978), tschechische Schwimmerin 
 Silvie Rybářová (* 1985), tschechische Schwimmerin 
 Veronika Rybárová (* 1993), slowakische Fußballspielerin
 Vladimir Rybář (1894–1946), jugoslawischer Diplomat and Anwalt